A Serie A 1935–36-os szezonja volt a 36. elsőosztályú labdarúgó-bajnokság Olaszországban. A Scudettót a Bologna nyerte. Ez volt a harmadik bajnoki címük.

Végeredmény 
<center>
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=40|
!width=100|Csapat
!width=40|P
!width=40|J
!width=40|Gy
!width=40|D  
!width=40|L 
!width=40|Rg 
!width=40|Kg
!width=40|Gk
!width=110|Megjegyzések
|-style="background: #90EE90;"
|  1.
|align="left"|Bologna
| 40
| 30
| 15
| 10
| 5
| 39
| 21
| +18
| Bajnok
|-
|  2.
|align="left"|Roma
| 39
| 30
| 16
| 7
| 7
| 32
| 20
| +12
|-
|  3.
|align="left"|Torino
| 38
| 30
| 16
| 6
| 8
| 49
| 33
| +16
|-
|  4.
|align="left"|Ambrosiana-Inter
| 36
| 30
| 14
| 8
| 8
| 61
| 34
| +27
|-
|  5.
|align="left"|Juventus
| 35
| 30
| 13
| 9
| 8
| 46
| 33
| +13
|-
|  6.
|align="left"|Triestina
| 32
| 30
| 10
| 12
| 8
| 46
| 39
| +7
|-
|  7.
|align="left"|Lazio
| 30
| 30
| 11
| 8
| 11
| 48
| 42
| +6
|-
|  8.
|align="left"|Milan
| 28
| 30
| 10
| 8
| 12
| 40
| 41
| -1
|-
|  8.
|align="left"|Napoli
| 28
| 30
| 11
| 6
| 13
| 42
| 45
| -3
|-
|  8.
|align="left"|Alessandria
| 28
| 30
| 9
| 10
| 11
| 34
| 37
| -3
|-
|  8.
|align="left"|Genova 1893
| 28
| 30
| 7
| 14
| 9
| 38
| 44
| -6
|-
|  12.
|align="left"|Fiorentina
| 27
| 30
| 10
| 7
| 13
| 32
| 42
| -10
|-
|  12.
|align="left"|Sampierdarenese
| 27
| 30
| 9
| 9
| 12
| 32
| 49
| -17
|-
|  14.
|align="left"|Bari
| 25
| 30
| 7
| 11
| 12
| 26
| 38
| -12
|-style="background:#FFCCCC"
|  15.
|align="left"|Palermo
| 23
| 30
| 10
| 3
| 17
| 24
| 50
| -26
|rowspan="2"| Kiesőka Serie B-be
|-style="background:#FFCCCC"
|  16.
|align="left"|Brescia
| 16'| 30
| 5
| 6
| 19
| 21
| 42
| -21
|}
</center>

 Eredmények 

 Források 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Modena, 2005

További információk 
 Eredmények az rsssf.com-ról 

Olasz 1
Olasz 1
Serie A szezonok